Sylvain Freiholz (ur. 23 listopada 1974 w Le Brassus) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Le Brassus, brązowy medalista mistrzostw świata.

W Pucharze Świata zadebiutował 2 grudnia 1990 podczas konkursu w Lake Placid. 9 grudnia 1990 w Thunder Bay zajął 5. miejsce i właśnie wtedy zdobył pierwsze w karierze punkty. 31 grudnia podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie szóste miejsce. 6 stycznia 1991 w Bischofshofen zajął siódme miejsce. 14 grudnia 1991 w Sapporo zajął piąte miejsce, a dzień później miejsce siódme. Najwyższe miejsce w karierze w zawodach Pucharu Świata zajął 19 grudnia 1993 w Engelbergu, kiedy był drugi. Było to zarazem jedyne w karierze Freiholza podium w zawodach PŚ.

Swój rekord życiowy wynoszący 196 m ustanowił w Planicy w 1999.

Skoki narciarskie uprawia również jego syn, Néo.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992  Albertville/Courchevel – 24. miejsce (K-90), 14. miejsce (K-120)
 1994  Lillehammer – 36. miejsce (K-120), 25. miejsce (K-90)
 1998  Nagano/Hakuba – 29. miejsce (K-90), 41. miejsce (K-120)
 2002  Salt Lake City/Park City – 25. miejsce (K-90), 27. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1992  Albertville/Courchevel – 8. miejsce
 1998  Nagano/Hakuba – 6. miejsce
 2002  Salt Lake City/Park City – 7. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1993  Falun – 30. miejsce (K-115), 43. miejsce (K-90)
 1995  Thunder Bay – 4. miejsce (K-90), 18. miejsce (K-120)
 1997  Trondheim – 7. miejsce (K-90), brązowy medal (K-120)
 1999  Ramsau – 16. miejsce (K-120), 33. miejsce (K-90)
 2001  Lahti – 22. miejsce (K-116), 29. miejsce (K-90) 
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 41. miejsce (K-120), 41. miejsce (K-95)
 Drużynowo
 1995  Thunder Bay – 5. miejsce
 2001  Lahti – 9. miejsce (K-116), 9. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 9. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1994  Planica – 15. miejsce
 1996  Tauplitz – 30. miejsce
 1998  Oberstdorf – 27. miejsce
 2002  Harrachov – 25. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1992  Vuokatti – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 27.
 sezon 1991/1992: 23.
 sezon 1993/1994: 27.
 sezon 1994/1995: 39.
 sezon 1995/1996: 23.
 sezon 1996/1997: 27.
 sezon 1997/1998: 25.
 sezon 1998/1999: 42.
 sezon 1999/2000: 53.
 sezon 2000/2001: 42.
 sezon 2001/2002: 74.
 sezon 2002/2003: 66.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1990/1991 – 8. 
 1991/1992 – 19. 
 1992/1993 – 47. 
 1993/1994 – 11. 
 1994/1995 – 56. 
 1995/1996 – 13. 
 1996/1997 – 59. 
 1997/1998 – 34. 
 1999/2000 – 43. 
 2000/2001 – 34.
 2001/2002 – 64.
 2002/2003 – 71.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 16.
 1998 – 5.
 1999 – 29.
 2000 – 39.
 2001 – 10.
 2002 – 41.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 24.
 1995 – 13.
 1997 – 33.
 1998 – 17.
 1999 – 14.
 2000 – 55.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny 
Pierwsze punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego zdobył w sezonie 1991/1992. W sezonie 1998/1999 zajął najwyższe w karierze, 50. miejsce w końcowej klasyfikacji tego cyklu. Po raz ostatni wystartował 5 lutego 2003 w Willingen, gdzie po skokach na 128 i 118,5 m zajął 28. miejsce.

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 82.
 sezon 1993/1994: 106.
 sezon 1994/1995: 93.
 sezon 1996/1997: 142.
 sezon 1997/1998: 73.
 sezon 1998/1999: 50.
 sezon 1999/2000: 97.
 sezon 2000/2001: 71.
 sezon 2001/2002: 126.
 sezon 2002/2003: 75.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Szwajcarscy olimpijczycy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1997
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002